Ce que femme veut est une élision de l'adage « Ce que femme veut, Dieu le veut », qui peut faire référence aux films suivant :
 Ce que femme veut, film muet de 1909 ;
 Ce que femme veut (film, 1915), court métrage de 1915 ;
 Ce que femme veut (film, 1921), film de Fernand Wicheler, sorti en 1921 ;
 Ce que femme veut (film, 1934) (), film de , sorti en 1934 ;
  (), film noir et blanc de Walter Lang, D'après le roman de Faith Baldwin  et l'histoire de Claude Binyon, sorti en 1936 ;
 Ce que femme veut (film, 1942) (), film musical américain d'Archie Mayo, sorti en 1942 ;
 Ce que femme veut…, film de Gérard Jumel sorti en 1993.

Notes et références